El término Ripoll puede hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Geografía 
 Río Ripoll, río en la depresión pre-litoral, en el Vallés Occidental catalán, y que es afluente del Besós.
 Ripoll, municipio español de la provincia de Gerona, en la comunidad autónoma de Cataluña.

Miscelánea 
 Cancionero de Ripoll, breve cancionero en catalán y occitano fechado a mediados del siglo XIV.
 Estación de Ripoll, estación de la línea R3 de Rodalies de Catalunia, que funciona como de media distancia.
 Línea Barcelona-Ripoll, línea de ferrocarril de la red ferroviaria española de ADIF.
 Monasterio de Santa María de Ripoll, monasterio benedictino de la localidad catalana de Ripoll, provincia de Gerona, España.
 Partido judicial de Ripoll, uno de los partidos judiciales en los que se divide la Comunidad Autónoma de Cataluña.
 Pórtico de Santa María de Ripoll, fachada que se adosó a la anterior del monasterio de Santa María de Ripoll.